Segodnia (russe : ), signifiant « aujourd'hui », peut faire référence à plusieurs journaux et émissions de télévision de langue russe, dont :
 Segodnia, principal journal télévisé de la chaîne russe NTV ;
 Segodnia, quotidien letton de langue russe paru de 1919 à 1940 ;
 Segodnia, quotidien russe paru de 1993 à 2001 ;
 Segodnia, quotidien ukrainien de langue russe fondé en 1997.